The Universal (Small Faces), een liedje van de Small Faces, in 1968 uitgebracht als single
 The Universal (Blur), een liedje van Blur, in 1993 uitgebracht als single